Sonnac (Aveyron)
Sonnac (Charente-Maritime)